Клис може да се односи на:

 Клис, село и општина у средњој Далмацији, Хрватска
 Клис (Француска), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Клис (игра), игра са Балканског полуострва
 Клис, други назив за шиндру.